Ganimede – coppiere degli dei della mitologia greca
 Ganimede – satellite di Giove
 Ganimede – asteroide
 Ganimede – generale egizio del I secolo a.C.